Теоремы Шеннона для источника общего вида описывают возможности кодирования источника общего вида с помощью разделимых кодов. Другими словами, описываются максимально достижимые возможности кодирования без потерь.

Прямая теорема 
В применении к побуквенному кодированию прямая теорема может быть сформулирована следующим образом:

Существует префиксный, то есть разделимый код, для которого средняя длина сообщений отличается от нормированной энтропии не более, чем на единицу:
 
где:
  — некоторый источник сообщений, а также множество всех его сообщений 
  — длины сообщений источника после кодирования
  — средняя длина сообщений
  — энтропия источника
  — количество букв в алфавите кодирования (например, 2 для двоичного алфавита, 33 — для кодирования заглавными русскими буквами и т. д.)

В качестве доказательства теоремы исследуются характеристики кода Шеннона-Фано. Данный код удовлетворяет условиям теоремы, и он обладает указанными свойствами.

Обратная теорема 
Обратная теорема ограничивает максимальную степень сжатия, достигаемую с помощью кодирования без потерь. В применении к побуквенному кодированию, описывает ограничение на среднюю длину кодового слова для любого разделимого кода.

Для любого разделимого кода с длинами  средняя длина сообщений больше или равна энтропии источника , нормированный на двоичный логарифм от числа букв  в алфавите кодера:

Литература 
  

Теоремы теории информации